Romániai települések:
 Bihar, Bihar megyében
 Biharia, Fehér megyében